Liem est un  parmi les Chinois d'Indonésie.

 David S. Liem (1937-2017), un biologiste australien qui a créé la famille des Rheobatrachidae ;
 Henri de Liem (1792-1875), un général d'artillerie belge ;
 Karel Frederik Liem, un biologiste américain, notamment connu pour le paradoxe de Liem ;
 Liêm Hoang-Ngoc (1964-), un économiste français d'origine vietnamienne ;
 Liem Sioe Liong (1915-2012), un homme d'affaires indonésien d'origine chinoise.